Szaciły peut désigner en Pologne :
 Szaciły, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 Szaciły, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Szaciły, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie